Riley Holzapfel (né le  à Regina dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
Holzapfel fut le choix de deuxième ronde des Thrashers d'Atlanta lors du repêchage de 2006.

De 2004 à 2008, il a fait partie des Warriors de Moose Jaw de la Ligue de hockey de l'Ouest.
Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. Au courant de sa dernière saison junior, il rejoint le club école des Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago, pour une rencontres. Il s'aligne à temps plein avec ces derniers dès la saison suivante.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005||Warriors de Moose Jaw ||LHOu||63||15||13||28 ||32||5||1||2||3||8 
|-
|2005-2006||Warriors de Moose Jaw||LHOu ||64||19||38||57||46||22||7||9||16||20
|-
|2006-2007||Warriors de Moose Jaw||LHOu ||72||39||43||82||94 || || || || ||
|-
|2007-2008||Warriors de Moose Jaw||LHOu ||49||18||23 || 41 ||43 ||6 ||3 ||5 ||8 ||12
|-
|2007-2008|| Wolves de Chicago||LAH||1||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Wolves de Chicago||LAH||73|| 13|| 19|| 32|| 38  || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Wolves de Chicago||LAH||60|| 7|| 16|| 23|| 30|| 14|| 0 ||3 ||3 ||6 
|-
|2010-2011|| Wolves de Chicago||LAH|| 68|| 12|| 15|| 27|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean || LAH|| 29|| 8|| 7|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH|| 28|| 8|| 14|| 22|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 76 || 21 || 30 || 51 || 93 || 15 || 4 || 6 || 10 || 8
|-
| 2013-2014 || HV 71 || SHL || 48|| 10|| 12|| 22|| 49|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HV 71 || SHL || 49|| 7|| 6||13 ||14 ||6 ||0 ||0||  0||0 
|-
| 2015-2016 || Karlskrona HK || SHL || 48 || 9 || 16 || 25 || 24 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Capitals de Vienne || EBEL || 54 || 22 || 31 || 53 || 20 || 12 || 12 || 11 || 23 || 8
|-
| 2017-2018 || Capitals de Vienne || EBEL || 53 || 21 || 26 || 47 || 20 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2018-2019 || Capitals de Vienne || EBEL || 53 || 19 || 34 || 53 || 24 || 18 || 3 || 6 || 9 || 10
|-
| 2019-2020 || Capitals de Vienne || EBEL || 48 || 18 || 28 || 46 || 18 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0

Statistiques internationale

| 2008 || Canada ||CMJ || 7 || 0 || 0 || 0 ||8 ||align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en août 1988
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des Vienna Capitals